Elenco degli Stati federati degli Stati Uniti d'America per tasso di fecondità totale.

Note 

Liste relative agli Stati Uniti d'America
Stati degli Stati Uniti d'America
Demografia degli Stati Uniti d'America
Tasso di natalità